Mittendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Alexej Mittendorf (* 1980), deutscher American-Football-Spieler
 Henning Mittendorf (* 1938), deutscher Künstler
 Madeleine-Rita Mittendorf (* 1950), deutsche Politikerin
 Maxine Mittendorf (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Mittendorf (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Middendorf
 Middendorp
 Mittelndorf
 Mitterndorf
 Mittendorff
 Mitteldorf
 Mitterdorf